Sony Open Tennis 2013 (kobiety)
 Sony Open Tennis 2013 (mężczyźni)